4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 4 Lubuska Dywizja Zmechanizowana